una montagna della Groenlandia nel comune di Kujalleq (vedi Alanngorsuaq (monte))
un fiordo della Groenlandia tra il comune di Kujalleq e quello di Sermersooq (vedi Alanngorsuaq (fiordo))
un colle della Groenlandia nel comune di Qeqqata (vedi Alanngorsuaq (colle)).